

Letteratura
 La piccola principessa (A Little Princess) – romanzo di Frances Hodgson Burnett del 1905

Cinema
 The Little Princess (La piccola principessa) (USA, 1917) – film muto diretto da Marshall Neilan,  con Mary Pickford.
 La piccola principessa (The Little Princess) (USA, 1939) – film diretto da Walter Lang e, non accreditato, William A. Seiter, con Shirley Temple.
 La piccola principessa (A Little Princess) (USA, 1995) – film diretto da Alfonso Cuarón, con Liesel Matthews

Televisione
 Lovely Sara (Shōkōjo Sēra) (Japan, 1985) – serie animata TV diretta da Fumio Kurokawa.
 Shōkōjo Seira (Japan, 2009) – serie TV diretta da Kaneko Fuminori e Yoshida Akio, con Mirai Shida.